Карл Йозеф фон Ерл цу Вальдгріз та Лібенах (), ( 19 січня 1935) — барон Ерл цу Вальдгріз та Лібенах, єдиний син барона Егона фон Ерл цу Вальдгріз та Лібенах та німецької принцеси Марії-Антуанетти Гогенцоллерн.

Біографія 
Карл Йозеф народився 19 січня 1935 року в Больцано. Він став четвертою дитиною та єдиним сином в родині барона Егона фон Ерла цу Вальдгріз та Лібенах та його дружини Марії-Антуанетти Гогенцоллерн. Хлопчик мав старших сестер: Вероніку, Стефанію та Єлизавету.

У віці 40 років Карл Йозеф одружився із 25-річною італійською аристократкою Ізабеллою Ческі а Санта Кроче, яка з материнського боку була нащадком короля Пруссії Фрідріха Вільгельма III та російського імператора Павла I. Весілля відбулося 12 квітня 1975 у Помароло в Італії.
У подружжя народилося четверо дітей:
Георг-Бернхард (нар.1976) — одружений із Стефанією фон Бекедорф;
Антуанетта (нар.1979) — одружена із австрійським шляхтичем Герхардом Косткою фон Лібінсфельдом, який працює у сфері готельного менеджменту, має двох синів;
Алікс Андреа (нар.1980) — неодружена;
Губерт (нар.1987) — неодружений.

Генеалогія

Примітки

Посилання 
 Профіль на Geneall.net 
 Профіль на Genealogics.org 
 Профіль на Thepeerage.com